Луцій Фабій Кілон Луцій Фабій Кілон Септимін Катіній Ацилиан Лепід Фульциніан (, ? — після 212) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Луцій Фабій Юст (, 69 — після 112) — військовий та державний діяч Римської імперії.
 Луцій Фабій Галл (; II століття) — державний та політичний діяч за часів Римської імперії, консул-суффект 131 року.